Příjmení Davidson nosí více významných osobností:

 Anthony Davidson (* 1979) – britský automobilový závodník
 Bruce Davidson (* 1933) – americký fotograf
 Donald Davidson (1917–2003) – americký filosof
 Elaine Davidsonová (* 1965) – žena s nejvíce piercingy
 Jason Davidson (* 1991) – australský fotbalový obránce a reprezentant
 Paul Davidson (* 1930) – americký makroekonom
 Pete Davidson (* 1993) – americký herec a komik

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení
Židovská příjmení